Црквина може да се односи на:

 Црквина (Шамац), насеље у општини Шамац, Република Српска, БиХ
 Црквина (Крушевац), насеље града Крушевца, Република Србија
 Велика Црквина, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Мала Црквина, насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска

или

 Црквина (брдо код Требиња), брдо у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Црквина (острво), острво у Елафитима у Јадранском мору
 Црквина (Славковица), рушевина средњовековног манастира у Славковици, Општини Љиг, Република Србија

Види још 
 Црквине (вишезначна одредница)
 Црква (вишезначна одредница)